Националният отбор по волейбол на Италия представя страната на международни турнири и състезания. Отборът има 10 участия на олимпийски игри.

Тимът на Италия е 8 пъти шампион в световната лига по волейбол.

Олимпийски игри

Световна лига

Външни препратки 
 Официална страница

Италия
Волейбол в Италия